

Astronomia 
 Amsterdam – cratere marziano

Cinema 
 Amsterdam – cortometraggio di Marco Ponti del 1999
 Amsterdam – film di David O. Russell del 2022

Geografia 
Francia
 Isola Amsterdam nell'Oceano Indiano
Norvegia
 Isola di Amsterdam (Amsterdamøya) – isola delle Svalbard
 Paesi Bassi
 Amsterdam – capitale dei Paesi Bassi e capoluogo dell'Olanda Settentrionale
 Stati Uniti d'America
 Amsterdam – città della Contea di Bates, Missouri
 Amsterdam – città della Contea di Montgomery, New York
 Amsterdam – comune della Contea di Montgomery, New York
 Amsterdam – città della Contea di Jefferson, Ohio
 Amsterdam – area della Contea di Brazoria, Texas
 Sudafrica
 Amsterdam – città della municipalità locale di Mkhondo

Letteratura 
 Amsterdam – romanzo di Ian McEwan del 1998

Musica 
 Amsterdam – singolo dei Just Married del 2000
 Amsterdam – brano di Maggie MacNeal, rappresentante dei Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest 1980
 Amsterdam – EP dei Diaframma del 1985
 Amsterdam – singolo dei Van Halen del 1995
 Amsterdam – singolo dei Nothing but Thieves del 2017
 Amsterdam – brano di Annalisa del 2021 nell'album Nuda10

Altro 
 Amsterdam – nave della Compagnia Olandese delle Indie Orientali